Carl Marenus Møller (Carl Mar. Møller) er navnet på flere personer:

 Carl Mar. Møller (departementschef) (1814-1856) – dansk departementschef
 Carl Mar. Møller (redaktør) (1856-1946) – dansk redaktør, politiker og proprietær, far til
 Carl Mar. Møller (forstmand) (1891-1978) – dansk forstmand og professor
 Carl-Mar Møller (født 1953) – dansk sexolog